Samberg ist

ein Familienname:
 Ajzyk Samberg (1889–1943), polnischer Schauspieler
 Andy Samberg (* 1978), Stand-up-Comedian und Mitglied von The Lonely Island, einer Gruppe von Filmemachern
 Arnold Ray Samberg (1899–1936), US-amerikanischer Schauspieler
 Olaf Groh-Samberg (* 1971), deutscher Soziologe

ein Ortsname:
 Samberg (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Samberg (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern

 Samberg (Gemeinde St. Florian), Ortschaft in der Gemeinde St. Florian am Inn, Bezirk Schärding, Oberösterreich

ein Berg:
 Samberg (Sarntaler Alpen), Gipfel der östlichen Sarntaler Alpen, Südtirol